Quartier kan verwijzen naar:

voor Frankrijk:
 Lijst van wijken in Parijs

of:
 Quartier Sénégalais, een wijk in Koksijde
 Quartier Militaire, een stad op Mauritius

Noot